Kelly Silva puede referirse a las siguientes personas:

 Kelly Silva (yudoca brasileña), yudoca brasileña;
 Kelly Silva (yudoca venezolana), yudoca venezolana.